Příjmení Velíšek nosí více různých osobností:

Martin Velíšek – více osob téhož jména
Michal Velíšek (1973–2005) – střihač zavražděný na Karlově náměstí v Praze 
Zdeněk Velíšek (1933–2022) – český moderátor, redaktor, reportér, překladatel a tlumočník